Il doppio del torneo di tennis European Community Championship 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Francisco Roig 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (quarti di finale)

 Assente
 David Adams /  Libor Pimek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Community Championship 1998
ATP Tour 1998